La Valada ist der Name folgender Orte:
 Lavalade in Frankreich auf Okzitanisch
 Vallada Agordina in Italien auf Ladinisch